Le Club sportif mahdois est un club tunisien de football féminin basé à Mahdia.

Club féminin de football en Tunisie